Тур Азербайджана памяти Гейдара Алиева () — международная велосипедная гонка в категории 2.2, до 23 лет, проводившаяся под эгидой Континентального тура Международного союза велосипедистов (UCI) в Азербайджане с 9 по 13 мая 2012 года и посвященная памяти Гейдара Алиева. Первая в истории азербайджанского спорта профессиональная велогонка, в которой соревновались 20 команд из 17 стран, состоящие из шести спортсменов каждая.

Первый этап 
По итогам первого этапа, проходившего 9 мая в Баку, победительницей среди мужских команд стала российская команда «Итера Катюша». Второе место заняла команда из Казахстана, а третье — Германии. По итогам же женской гонки первое место заняла азербайджанская спортсменка Елена Чалых, которая будет представлять Азербайджан на летних Олимпийских играх в Лондоне.

Второй этап 
Второй этап тура прошёл на дистанции 176 километров от Баку до Исмаиллы, его победителем стал Диего Рубио Эрнандес (Испания), представляющий команду Diputación de Àvila. Лидером же в общей классификации стал алжирец Юсиф Региги, выступающий за команду Centre Mondial du Cyclisme.
 Майка лидера (синяя): Юсиф Региги (Алжир), команда Centre Mondial du Cyclisme
 Спринтерская майка (зелёная): Диего Рубио Эрнандес (Испания), команда Diputación de Àvila
 Горная майка (красная): Бахтияр Кожатаев (Казахстан), сборная Казахстана
 Майка «Страна огней»: Гурбан Тагиев (Азербайджан), Сумгаитский спортклуб
 Командное первенство: Centre Mondial du Cyclisme

Ссылки 
 Велотур, посвященный памяти Гейдара Алиева, объявляет маршрут: из Баку в Баку
 Сегодня стартует профессиональный велотур памяти Гейдара Алиева
 Twintig nationaliteiten in Heydar Aliyev Anniversary Tour 
 Определилась команда-победитель международного велотура памяти Гейдара Алиева

Примечания

См. также 
 Тур де Азербайджан 2013
 Тур де Азербайджан 2014

2012 год в велоспорте